Opeinde (België), een gehucht in de Belgische gemeente Kortessem
Opeinde (Friesland), een dorp in de Nederlandse gemeente Smallingerland